O Grande Prêmio do Reino Unido de 2008 foi a oitava corrida do Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 20 e 22 de junho de 2008 no circuito de Donington Park.

Classificação da MotoGP

Classificação 250cc

Classificação da 125cc

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto no Reino Unido em 2008